América FC (Belo Horizonte)
 América FC (Manaus)
 América FC (Natal)
 América FC (São José do Rio Preto)

Zobacz też 
 America FC (Rio de Janeiro)